Теплень — деревня Узденского района Минской области. Население 248 человек (2009). Находится в 32 километрах к Востоку от районного центра — города Узда, в 46 километрах от областного центра — города Минска. Входит в Дещенский сельсовет. Через поселок проходит дорога H9845, соединяющая деревню с трассой P23 и окрестными селами.

Инфраструктура 
 Дом культуры
 Клуб
 Столовая
 Храм Святой праведной Анны
 Спортивный комплекс
 Детский сад
Также обустраиваются новые дома и коттеджи, построен многоквартирный дом.

Спорт 
На территории деревни расположен футбольный стадион, на котором иногда проводятся матчи ФК «Узда».

Предприятия 
На территории деревни расположен филиал СКХ ЗАО «ВИТЭКС», направлением деятельности которого является пищевая промышленность. Предприятие выкупило в 2004 убыточное СПК «Теплень» и на его базе был создан новый филиал ЗАО «ВИТЭКС» — СХК «Витэкс». Создана пчелопасека, специалисты регулярно собирают урожай яблок из собственного сада, площадь которого планируется расширять; построено плодохранилище; создаются производственные мощности по переработке плодоовощной и мясной продукции.

Достопримечательности 
 Братская могила партизан и советских воинов

Примечания 

Населённые пункты Узденского района